Aldo Montano (1910–1996) olimpiai ezüstérmes, világbajnok olasz kardvívó
 Mario Aldo Montano (1948) olimpiai és világbajnok olasz kardvívó, előbbinek a fia
 Aldo Montano (1978) olimpiai és világbajnok olasz kardvívó, előbbinek a fia, idősebb Aldo Montano unokája